S6, s6 oder S 6 steht für:
 S6 (Paralympics), eine Starterklasse der Schwimmer in Paralympischen Sportarten
 Semmering Schnellstraße S 6, eine Schnellstraße in Österreich
 Droga ekspresowa S6, eine Schnellstraße in Polen
 Preußische S 6, deutsche Dampflokomotive
 Audi S6, sportliche Variante des Audi A6
 BYD S6, ein SUV von BYD Auto
 Huansu S6, ein SUV von Huansu
 Siemens S6, ein GSM-Mobiltelefon von Siemens
 Samsung Galaxy S6, ein Smartphone von Samsung
 Stemme S6, ein Reisemotorsegler
 Abteilung S 6 in einem militärischen Stab, zuständig für Führungsunterstützung

 S-Bahn-Linie 6 (Mitteldeutschland)
 S-Bahn-Linie 6 (München)
 S-Bahn-Linie 6 (Rhein-Ruhr)
 S-Bahn-Linie 6 (Steiermark)
 S-Bahn-Linie 6 (Tirol)

S-6 steht für:
 Rans S-6 Coyote, US-amerikanisches Leichtflugzeug
 Suchoi S-6, sowjetisches Bombenflugzeugprojekt
 USS S-6 (SS-111), US-amerikanisches Unterseeboot der S-Klasse (United States Navy)

S.6 steht für:
 Supermarine S.6, britisches Wasserflugzeug
 Supermarine S.6B, britisches Wasserflugzeug

Siehe auch:
 ES 6

Abkürzung